Понтес — фамилия. Известные носители:

 Понтес, Бибиано (род. 1947) — бразильский футболист, защитник.
 Понтес, Эуклидес (1908— 2003) — гражданский и военный инженер , генерал армии.

 Составные фамилии
 Сестра Дулсе (урожд. Мария Рита де Соуза Понтес; 1914—1992) — бразильская монахиня, святая.

См. также 
 Понтис